Die Badminton-Europameisterschaft 2012 fand vom 16. bis zum 21. April 2012 in Karlskrona, Schweden, statt.

Vergabe 
Karlskrona bewarb sich als einzige Stadt für die Ausrichtung der EM. Die Kandidatur wurde von Badminton Europe auf der Sitzung am 23. und 24. Januar 2010 in Palermo angenommen.

Austragungsort 
 Telenor Arena, Arenavägen 19

Medaillengewinner

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Badminton-Europameisterschaft 2012
 Ergebnisse
 Facebook

2012
Europameisterschaft 2012
Europameisterschaft 2012